Кубок УЕФА 1989/90 — 19-й розыгрыш Кубка УЕФА, победителем стал «Ювентус», обыгравший в финале «Фиорентину». Это был первый итальянский финал в еврокубках, а также третий финал в истории еврокубков, разыгрываемый между командами из одной страны.

Предварительный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Второй раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Третий раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Ссылки 
 Кубок УЕФА 1989/90 на сайте УЕФА
 Кубок УЕФА 1989/90 на сайте Спорт-Экспресс
 Статистика Кубка УЕФА 1989/90 на сайте RSSSF

Сезон 1989/90
Футбол в Европе в 1989 году
Футбол в Европе в 1990 году